Frieser ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Frieser (* 1967), deutsche Archäologin und Kinderbuchautorin
 Cordula Frieser (1950–2017), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Dominik Frieser (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Erika Frieser (1927–2011), deutsche Pianistin und Hochschullehrerin
 Karl-Heinz Frieser (* 1949), deutscher Oberst a. D. und Militärhistoriker
 Michael Frieser (* 1964), deutscher Politiker (CSU)